Mazagão steht für

 die nordbrasilianische Stadt Mazagão (Amapá) 
 den ehemaligen portugiesischen Namen der marokkanischen Stadt El Jadida